Recalzar puede referirse a: 

Recalzar: operación que consiste en acercar tierra, amontonándola alrededor de las plantas, a fin de proorcionar mayor sostén, abrigo y cantidad de sustancias alimenticias.
Recalzar (arquitectura): Poner calzos, esto es, restablecer la fábrica de un muro por el pie o hacer un talud de piedra para preservar los cimientos. En general se llama recalzar a toda reparación que se hace en los cimientos de un edificio.
Pintar un dibujo.